Agata Dworzak
 Ludwik Dworzak
 Stanisław Dworzak
 Agata Dworzak-Subocz